Hallsville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Hallsville (Missouri)
Hallsville (Texas)